

Мойинкум — пустеля на території Алматинської області
 Мойинкум — пустеля на території Жамбильської та Туркестанської областей
 Мойинкум — аул, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Мойинкум — аул, Шуський район, Жамбильська область

Див. також 
 Мойинкумський район
 Мойинкумський сільський округ
 Моїнкум